Brema bezeichnet:

 Bremische Landesmedienanstalt BREMA
 Brema (Personifikation), Personifikation der Stadt Bremen
 Brema (Schiff), eine Bark aus dem 19. Jahrhundert
 Eine Glocke des Bremer St. Petri-Doms

Brema ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Brema (1856–1925), deutsch-englische Sängerin (Mezzosopran) und Theaterschauspielerin